Thierry Robert peut désigner :
 Thierry Robert (1964-), footballeur français ;
 Thierry Robert (1977-), chef d'entreprise et homme politique français.